— аниме-сериал, созданный Сином Вакабаяси по сценарию . Производством занималась студия CloverWorks. Сериал транслировался на Nipon TV и других каналах с января по март 2021 года; премьера специальной серии состоялась в июне 2021 года.

Сюжет 
Ай Ото — четырнадцатилетняя девочка с ярко выраженной гетерохромией, из-за чего она является изгоем среди одноклассников. Ай становится свидетелем самоубийства своей подруги Които Нагасэ. Чтобы воскресить Които, Ай заключает договор с таинственным существом: она обязана, покупая в гасяпоне Чудо-яйца, защищать их обитателей (души подростков, совершивших суицид). Постепенно Ай знакомится с тремя девочками, также защищающими яица: Нэйру Аонумой, Момоэ Саваки и Рикой Каваи.

Персонажи 
  — четырнадцатилетняя девочка с гетерохромией. В прошлом Ай подружилась с Които Нагасэ, девушкой, которая недавно перевелась из другой средней школы. После самоубийства Които Ай перестала посещать школу. Ай покупает Чудо-яйца, чтобы воскресить Които, а также узнать правду о том, почему та покончила с собой.
 Сэйю: 
  — тихая и молчаливая четырнадцатитилетняя девочка со смуглой кожей. Будучи гением, родившимся в результате искусственного оплодотворения половых клеток двух членов общества Менса, является президентом крупной компании. Желает вернуть свою младшую сестру, пытавшуюся зарезать Нэйру (от чего у нее остались шрамы на спине).
 Сэйю: 
  — четырнадцатилетняя дерзкая пацанка, желающая, чтобы за неё всегда платили. Раньше выступала в подростковой айдол-группе и имела своих поклонников, среди которых была и толстушка Тиэми, доверием которой Рика часто пользовалась. Чтобы одалживать Рике деньги, Тиэми приходилось воровать, и позже она умерла от недоедания.
 Сэйю: 
  — четырнадцатилетняя девочка, которую часто принимают за мальчика из-за её выраженной «мужской» внешности. Племянница классного руководителя Ай Сюитиро Саваки. В классе никто не обходился с Момоэ как с девочкой, кроме подруги Харуки, которая не скрывала своего влечения к Момоэ. Момоэ отвергла ухаживания Харуки, и та бросилась под поезд.
 Сэйю: Яно Хинаки
  — единственная подруга Ай. До начала событий сериала она покончила с собой, спрыгнув с крыши своей школы. Чтобы спасти её, Ай согласилась покупать яица.
 Сэйю: 
  — классный руководитель Ай Ото и куратор школьного художественного кружка. Дядя Момоэ Саваки. После самоубийства Които часто навещает главную героиню Ай.
 Сэйю:

Трансляция и выпуск 
Сериал является совместным производством компаний Aniplex, Nippon Television и D. N. Dream Partners. Режиссёром выступил Син Вакабаяси, сценаристом — Синдзи Нодзима, а дизайн персонажей разработал Саки Такахаси. Музыку написал  совместно с DE DE MOUSE. Сериал транслировался на Nippon TV и других каналах с 13 января по 31 марта 2021 года. Во время трансляции последней серии было объявлено, что специальная серия выйдет 30 июня 2021 года в 12:00 утра по восточному времени.

Список серий

Критика 

По мнению сайта IGN, Wonder Egg Priority является «одним из лучших аниме-сериалов 2021 года».

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
  
 

CloverWorks